Fangezhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fangezhuang (socken i Kina, lat 39,64, long 118,46), Hebei, 
 Fangezhuang (socken i Kina, lat 39,84, long 118,70), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar